Big Bertha steht für:

 englischer Spitzname für die Dicke Bertha, deutsches 42-cm-Geschütz des Ersten Weltkrieges
 Big Bertha (Mondgestein), von Apollo 14 gesammelte Gesteinsprobe
 eine Marke des Golfschläger-Herstellers Callaway Golf, siehe Callaway Golf #Big Bertha
 eine Band des britischen Schlagzeugers Cozy Powell, siehe Cozy Powell #Leben
 ein Rennwagen des Automobilherstellers Vauxhall, siehe Vauxhall Victor #Big Bertha
 eine große Trommel, siehe Texas Longhorns#Name und Traditionen
 Spitzname für die Dampflokomotive MR Nr. 2290 der britischen Midland Railway

Siehe auch:
 Dicke Berta